Open Sud de France 2015 — 28-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 2 по 8 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Гаэль Монфис
 Парный турнир —  Николай Давыденко /  Денис Истомин

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал «хозяин» турнира и прошлогодний чемпион Гаэль Монфис (19-й в мире на тот момент). Француз на турнире сумел дойти до полуфинала, где проиграл соотечественнику и четвёртому номеру посева Ришару Гаске. В финале ему противостоял пятый номер посева Ежи Янович. В итоге поляк не смог завершить решающий поединок и отказался от борьбы при счете 0-3 в пользу француза. Для Гаске этот успех стал третьим на местных соревнованиях (до этого он побеждал в 2006 и 2013 годах). В основном турнире принял участие один представитель России: Александр Кудрявцев, который уже в первом раунде уступил французу Люке Пую.

В парном турнире победу одержали представители Новой Зеландии Маркус Даниэлл и Артём Ситак, которые в финале переиграл первых сеяных Доминика Инглота и Флорина Мерджу. Прошлогодние чемпионы Николай Давыденко и Денис Истомин не защищали свой титул, однако Истомин принимал участие в соревнованиях в паре с другим россиянином Александром Кудрявцевым, но уступил в первом раунде Инглоту и Мердже.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Ежи Яновича со счётом 3-0 — отказ.
 Гаске выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Янович сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Ришар Гаске
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Ежи Янович
| RD1-score02-1=0r
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Маркус Даниэлл /  Артём Ситак''' обыграли  Доминика Инглота /  Флорина Мерджу со счётом 3-6, 6-4, [16-14].
 Даниэлл выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ситак выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2015 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2015 году
Февраль 2015 года
2015